Hamburger Hill est une célèbre bataille de la Guerre du Viêt Nam
Hamburger Hill est un film de 1987 réalisé par John Irvin